Sickera — российская англоязычная хард-рок и хеви-метал группа. Отличительной особенностью группы является классическое звучание рок музыки в сочетании с современными мотивами.

История 
Группа образовалась в конце 2018 года как трио в столице России Москве. Основателем и идейным вдохновителем стал гитарист Алексей Тарасов. Были написаны первые оригинальные песни группы. В январе 2019 года был найден вокалист из Новосибирска Борис Беседин. Начались репетиции в первом составе: Алексей Тарасов — гитары, Борис Беседин — вокал, Александр Лексонкорович — бас-гитара, Максим Хмара — ударные.

Первый альбом The Angel of Apocalypse вышел в декабре 2019 года на московском лейбле Guitar Flame Records. Альбом также продавался и за рубежом, что способствовало узнаванию группы и за пределами родной страны.

Композиции группы распространялась через музыкальные стриминговые сервисы, и продавались компакт-диски. Тем самым, сотрудничество с лейблом было продолжено, и заключен контракт на выпуск второго альбома. Группа выпустила несколько синглов и видео клипов, в ходе записи впервые менялся состав. В апреле 2021 году в группе закрепился её классический состав с новым вокалистом Александром Пупликовым. В декабре вышел второй альбом The Sun of New Hope, который подвергся положительной оценке критиков из музыкальных журналов Rockcor и OR. Таким образом, в рок сообществе появились авторитетные статьи и рецензии на деятельность группы.

В начале 2022 года лидер группы сообщил о сотрудничестве Sickera с Дэвидом Рисом, бывшим вокалистом немецкой группы Accept. Появилась информация о проведении первых концертов Sickera после пандемии COVID-19.

Состав

Дискография

Angel of Apocalypse (2019) 
01. Silence

02. Rust

03. 3 (Twisted maze)

04. Dancing in the rain (Instrumental)

05. Angel of apocalypse

06. Two hearts — one love

07. Follow orders

08. Take a breath

09. I go for you

10. The evil twin

Winds of Freedom (2021) 
01. Winds of freedom

Swings (2021) 
01. Swings

02. Winds of freedom

03. Speed needs us

The Sun of New Hope (2021) 
01. Winds of freedom

02. For what

03. Speed needs us

04. Warm my soul

05. The sun of new hope

06. Swings

07. Beginning of the end

08. Wait

09. Hurt

10. Light up our night

Ссылки 

Музыкальные коллективы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2018 году
Рок-группы России
Хеви-метал-группы России
Музыкальные коллективы Москвы